Filmek
 Alvajárók (Sleepwalkers), 1992-ben bemutatott amerikai film, rendezte Mick Garris
 Alvajárók (Sleepwalking), 2008-ban bemutatott kanadai-amerikai film, rendezte Bill Maher
Zene
 Alvajárók, magyar könnyűzenei együttes az 1990-es években